Казаринка — название населённых пунктов в России:

 Казаринка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Казаринка — деревня в Киреевском районе Тульской области.